Лиски може бити:

 Лиски, град у Руској Федерацији
 Лиски (Кладно), насељено мјесто у округу Кладно, Средњочешки крај, Чешка Република
 Лиски (Килијски рејон), насељено мјесто у Килијском рејону, Одешка област, Украјина
 Лиски, више насеља у Пољској